Miejscowości w Polsce:
 Chruślanki Józefowskie
 Chruślanki Mazanowskie